Гёттлих — немецкая фамилия.

 Гёттлих, Готтлиб (1798 —??) — интерсекс-человек, получивший известность своим состоянием
 Гёттлих, Йон (род. 1980) —  вымышленный итальянский велогонщик, созданный южноафриканским аниматором Клаудио Паваном, получивший значительную известность в Интернете